В Главной лиге бейсбола премия «Новичок года» ежегодно присуждается двум выдающимся игрокам-новичкам, по одному от Американской лиги и Национальной лиги. Премия была учреждена в 1940 году.

Победители

Легенда

Новички года Главной лиги (1947-48)

Новички года Американской лиги (1949—)

Новички года Национальной лиги (1949—)

Примечания

Ссылки 
 
 

Главная лига бейсбола
Награды, появившиеся в 1947 году